Ney bezeichnet:

 Ney, orientalische Längsflöte, siehe Nay
 Ney (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Ney (Jura), französische Gemeinde im Département Jura
 Ney (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ney (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Nay (Begriffsklärung)
 Nei